Чемпионат Португалии по футболу 1945/1946 является 12-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом во 1-й раз в своей истории стал «Белененсеш».

В чемпионате участвовало 12 команд, было сыграно 132 матча и забито 638 голов (в среднем 4,83 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1945/1946
Португалия
Португалия
1945 год в Португалии
1946 год в Португалии